Heidevolk — музыкальная группа из Нидерландов, исполняющая фолк-метал. Темами лирики их песен являются природа, история их родной провинции Гелдерланд и германская мифология. Почти вся их лирика написана на их родном голландском языке. «Heidevolk» переводится как «языческий народ».

История 
Heidevolk была основана в 2002 году (сначала под названием «Hymir») шестью голландцами, которых привлекали общие интересы — природа Нидерландов, германская мифология, фольклор и история Гелдерланда. У них было общее желание создать музыку, которая отразила бы их увлечения. Они придумали название Heidevolk, гуляя в районах Велюве. Группа начала выступать с концертами в 2003 г. Начиная с 2003 года группа выпустила один демо-альбом, четыре студийных альбома, и один мини-альбом.

Их третий альбом, Uit oude Grond, был признан особенно позитивно: один из рецензентов описал его как «чрезвычайно приятный релиз, комбинирующий агрессивный металлический рифф с добавленными со вкусом народными инструментами и мелодиями».

Новый альбом Heidevolk получил название Batavi. Его релиз запланирован на лейбле  Napalm на 2 марта 2012 года. Batavi — это концептуальный альбом, в котором рассказывается начало истории племени батавов, от его возникновения до смелого восстания против одной из величайших империй в истории человечества. Развитие сюжета разворачивается на фоне войн, заключения союзов, интриг и предательства, но главная роль в нем отведена народу, который сражается на различных фронтах и борется за выживание.

Дискография 
Het Gelders Volkslied (демо, 2004)
De Strijdlust is Geboren (2005)
Wodan Heerst (мини (EP), 2007)
Walhalla Wacht (2008)
Uit oude Grond (2010)
Batavi (2012)
Velua (2015)
Vuur van Verzet (2018)

Состав 
 Марк Боктинг — вокал (с 2005)
 Ларс — вокал (с 2013)
 Реймон Блем — гитара (с 2005)
 Роуон Мидделвийк — бас-гитара (с 2006)
 Йоост Вестдийк — барабаны (с 2002)
 Кевин Врухтбаерт — гитара (с 2011)
 Irma Vos — скрипка (с 2008)

Прежние участники 
 Йорис Богхтдринкер — вокал (2002—2013)
 Себас ван Элдик — гитара (2002—2012)
 Джесси Вуербэерт — вокал (2002—2005)
 Нильс Бенкервер — гитара (2002—2005)
 Пол Браадвраат — бас (2002—2006)
 Стефани Спирврув — скрипка (2007—2008)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Исполнители Napalm Records
Секстеты
Септеты